Güleryüz steht für:

 Güleryüz, ein türkischer Bushersteller
 Güleryüz (Zeitschrift), eine osmanische Satirezeitschrift

Familienname:

 Andaç Güleryüz (* 1993), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Hasan Güleryüz (* 1986), türkischer Fußballspieler